EPH – alkaloid roślinny
 EPH – zatrucie ciążowe
 Eph – album grupy Fridge
 EPH – czeska grupa energetyczna
 EPH – stacja kolejowa w Wielkiej Brytanii
 EPH – stacja kolejowa kolei Amtrak w USA
 EPH – lotnisko w Ephrata w USA